Burgman — серия скутеров (известна в Японии как Skywave), производимая Suzuki с двигателями  объёмом от 125 см3 до 638 см3.

Серия AN 
Серия AN была запущена в 1998 году. Первоначальный модельный ряд состоял из моделей AN250 и AN400. В 2002 году выпуск AN250 был прекращён, в угоду Европейского законодательства с заменой на UH125. Однако AN250 продолжает выпускаться в других странах. Префикс UH использовался на этой модели из-за текущей модели наследия не Burgman, которое все ещё производится. Это AN125 и не имеет никакого сходства или линии с серией Burgman.

Серия AN2 
В 2003 году введённая в эксплуатацию серия AN2 с топливом вводилась в вариантах UH125, AN400 и AN650. С изменённым пакетом обтекателя, обеспечивающим лучшее освещение, большую ёмкость и ёмкость бака больше на 1 литр, был также вариант для ABS на моделях AN400 и AN650.

В 2004 году Suzuki запустила новую линейку AN650 Executive, в которой был полный комплект ABS и аксессуаров.

AN400 несколько раз модифицировали:

С 2005 по 2006 стал доступен AN400S 

В 2007 году увеличился диаметр колёс и добавлена новая тормозная система

Самые большие изменения ждали AN400 к 2018 году, тогда он был полностью переработан.

Модели 
 UH125 Burgman 125 — часто ошибочно идентифицируется как AN125 (более ранняя модель Suzuki, которая не обладает ни одной из черт Burgman). В то время как Burgman UH125 относится к классу макси-скутеров, AN125 это скутер.
 UH150 Burgman 150
 UH200 Burgman 200
 AN250 Burgman 250 
 AN400 Burgman 400
 AN400 Burgman 400 ABS     
 AN650 Burgman 650   
 AN650A Burgman 650 Executive — этот пакет обычно добавляет ABS, электрическое регулируемое ветровое стекло, электрорегулируемые складывающиеся зеркала, пассажирскую спинку, хромированные концы и хромированный глушитель. В Канаде и Европе подогрев ручек и обогреваемые сиденья также входят в пакет Executive.

Экспериментальные и ограниченные тиражи 
Suzuki изготовила водородный топливный элемент — электрический гибридный скутер, который называется самосвалом топливных элементов Suzuki Burgman. Он получил одобрение «всего транспортного средства» в ЕС

Список литературы 

Незавершённые статьи о мотоциклах
Мотоциклы Suzuki